|-
| 147001 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147002 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147003 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147004 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147005 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147006 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147007 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147008 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147009 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147010 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147011 - || || 15 d'agost de 2002 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 147012 - || || 8 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147013 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147014 - || 2002 QF || 16 d'agost de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 147015 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147016 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147017 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147018 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147019 - || || 30 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147020 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147021 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147022 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147023 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147024 - || || 3 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147025 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147026 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147027 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147028 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147029 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147030 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147031 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147032 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147033 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147034 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147035 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147036 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147037 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147038 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147039 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147040 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147041 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147042 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147043 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147044 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147045 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147046 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147047 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147048 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147049 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147050 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147051 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147052 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147053 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147054 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147055 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147056 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147057 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147058 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147059 - || || 8 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 147060 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147061 - || || 7 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147062 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147063 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147064 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147065 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147066 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147067 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147068 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147069 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147070 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147071 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147072 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147073 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147074 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147075 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147076 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147077 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147078 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147079 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147080 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147081 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147082 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147083 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147084 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147085 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147086 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147087 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147088 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147089 - || || 18 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147090 - || || 21 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147091 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147092 - || 2002 TY || 1 d'octubre de 2002 | Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147093 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147094 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147095 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147096 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147097 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147098 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147099 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147100 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7